a 13. év
 a 13-as szám

Zenei albumok
 13 (1970) The Doors-album
 13 (1993) HLAH-album
 13 (1997) Ozark Mountain Daredevils-album
 13 (1999) Blur-album
 13 (1998) Die Ärzte-album
 13 (2003) Second Coming-album
 13 (2003) Solace-album
 13 (2006) Brian Setzer-album
 13 (2005) Six Feet Under-album
 13 (2013) Black Sabbath-album
 13, 2013) Havoc-album
 13 (2013) Suicidal Tendencies-album